Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Upshur () :
le comté d'Upshur, situé dans l'État du Texas ;
le comté d'Upshur, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.